Fileur peut désigner:
Un ouvrier réalisant le filage textile
Un peintre de décor qui imite la pierre, la brique, les moulures, l'architecture.
Le fileur de verre